Il singolare del torneo di tennis Santiago Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Víctor Pecci 3-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Assente
 José Luis Clerc (campione)
 Hans Gildemeister (quarti di finale)

 Paolo Bertolucci (quarti di finale)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Víctor Pecci (finale)
 Ricardo Cano (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Open 1978